K2, K-2, K.2, KII ou K02 peut faire référence à :

Archéologie 
 K2, une tombe à Beit Khallaf en Égypte.

Culture 
 K2, film de Franc Roddam sorti en 1991.
 The K2, série télévisée sud coréenne.

Domaine militaire 
 Daewoo K2, un fusil d’assaut sud-coréen ;
 , un sous-marin de classe K de la Royal Navy ;
 , nom de plusieurs navires de la Marine royale néerlandaise ;
 K2 ou base aérienne de Karchi-Khanabad, une base aérienne en Ouzbékistan ;
 K2 Black Panther, un char de combat principal sud-coréen

Études 
 K2, la deuxième année des études de masseur-kinésithérapeute.

Informatique 
 K2, une famille de serveurs et clients multimédia de Grass Valley (fillale de Thomson) ;
 K2, un moteur de workflow s'intégrant à Microsoft SharePoint.

Jeux 
 K2, un jeu de société paru en 2010 et mettant en scène l'ascension de la montagne du même nom ;
 K2, un vaisseau dans le jeu MMOG Darkorbit.

Hôtellerie 
 Le K2, un hôtel de luxe situé à Courchevel, et possédant la distinction "palace" depuis .

Métallurgie 
 K2, désigne un acier dont l'énergie de rupture est garantie à  à .

Montagnes 
 K2, un sommet de  situé dans l'Himalaya ;
 K2, une montagne de  d'altitude dans les Alpes de l'Ötztal (Autriche).

Musique 
 K2, un groupe américain de rock progressif ;
 Menuet en fa majeur (K.2), œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Sonate K. 2, œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.

Psychotrope 
 K2, un type de marijuana vendue dans certains coffee shops aux Pays-Bas.

Sciences

Astronomie 
 K2, deuxième mission du satellite Kepler.

Chimie 
 , molécule de dipotassium ;
 K2, une vitamine ;
 K2, configuration électronique de l'hélium atomique (He) ;
 K2, configuration électronique de l'ion lithium (Li), de l'ion béryllium (Be) et de l'ion bore (B).

Médecine 
 Carie dentaire (K02), d'après la Classification internationale des maladies.

Sports

Sports d'hiver 
 K2, une marque de sport fabriquant des skis et des produits de glisse.

Sports nautiques 
 K2, Kayak à 2 places.

Sports de combat 
 K2, le finisher (prise de finition au catch) de Kelly Kelly.

Télévision

Série télévisée 

 Kaamelott : Livre II, la deuxième saison de la série Kaamelott diffusé en 2005 ;
  (), série télévisée sud-coréenne diffusée en 2016.

Autres 
 K2, chaîne de télévision italienne pour la jeunesse appartenant à Discovery Communications.

Transports

Aviation 
 Kellett K-2, un autogire utilitaire biplace américain.

Train 
 Voiture K2, une voiture pour voyageurs de la Société nationale des chemins de fer belges.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres

Homonymie de titre
Sigle de 2 caractères
